Sharon Springs ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sharon Springs (Kansas)
 Sharon Springs (New York)
 Sharon Springs (Virginia)